Gollenberg bezeichnet

 die Gemeinde Gollenberg im Landkreis Havelland in Brandenburg, siehe: Gollenberg (Havelland)
 die Gemeinde Gollenberg im Landkreis Birkenfeld in Rheinland-Pfalz, siehe: Gollenberg (bei Birkenfeld)
 mit deutschem Namen einen Ort bei Sławno in Polen, siehe:  Chełmno Słowieńskie (Gollenberg, Kreis Schlawe/Pommern)
 mit deutschem Namen einen Berg bei Koszalin (Köslin) in Polen, siehe: Góra Chełmska 
 eine Anhöhe bei Stölln im Landkreis Havelland in Brandenburg, siehe: Gollenberg (Havelland), diente Otto Lilienthal als Fluggelände
 eine Anhöhe zwischen Rülzheim, Bellheim und Herxheimweyher im Landkreis Südliche Weinstraße in Rheinland-Pfalz, Standort von neun Windrädern